Al-Anezi ist der Familienname folgender Personen:
 Adel al-Anezi (* 1977), kuwaitischer Fußballspieler
 Hamad Rakea Al Anezi (* 1984), bahrainischer Fußballspieler